

Талдисай — село, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Талдисай — аул, Алгинський район, Актюбинська область
 Талдисай — село, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Талдисай — село, Улитауський район, Улитауська область
 Талдисай — село, Хобдинський район, Актюбинська область
 Талдисай — село, Чингірлауський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Талди